De Rally van Marokko 1976, officieel 19ème Rallye du Maroc, was de 19de editie van de Rally van Marokko en de zesde ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1976. Het was de 37ste rally van het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten

Statistieken

Klassementsproef winnaars

Overzicht

Stand

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Mar
Rally van Marokko